Künßberg oder Künsberg ist der Familienname folgender Personen aus dem Adelsgeschlecht von Künsberg:

 Eberhard von Künsberg (1909–1945), deutscher Nationalsozialist, Jurist und Diplomat
 Eberhard von Künßberg (1881–1941), deutscher Rechtswissenschaftler und Rechtshistoriker
 Gustav von Künßberg (1826–1895), deutscher Verwaltungsjurist
 Heinrich von Künßberg (1801–1862), deutscher bayerischer Politiker
 Karl Joseph von Künsberg-Langenstadt (1799–1863), bayerischer Regierungsbeamter, zuletzt Regierungspräsident von Schwaben 
 Katharina von Künßberg (1883–1978), deutsche Zoologin
 Martina Künsberg Sarre (* 1976), österreichische Politikerin (NEOS)
 Sophie von Künsberg (1861–1938), Schriftstellerin

 Künsberg, ein Rittergeschlecht im Frankenwald und in Oberfranken
 Burgstall Altenkünsberg abgegangene Burg der Ritter von Künsberg im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Künsberg, bis 1938 Zdrojek, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Zdrojek (Janowo) im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen